Гвакаричи има више значења:

 Гвакаричи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвакаричи, Бакаричи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику